Aldo Valletti – attore italiano
 Cesare Valletti – tenore italiano
 Ferdinando Valletti – dirigente d'azienda, calciatore e partigiano italiano